Aguirre puede referirse a:

 Aguirre, apellido de origen vasco.
 Aguirre, despoblado español que forma parte del concejo de Aspuru, País Vasco, España.
 Aguirre, un pueblo en el estado de Carabobo, Venezuela.
 Aguirre, una localidad de Puerto Rico.
 Palacio de Aguirre, palacio español situado en Cartagena, Murcia.

Desambiguaciones